Josef Bečka může být:

 Josef Bečka (historik) (1894–1955) – literární historik, překladatel z polštiny a ruštiny
 Josef Bečka (stavitel) (1850–1934) – pražský stavitel a podnikatel
 Josef Václav Bečka (1903–1992) – jazykovědec